Е́лваський район (, ) — адміністративно-територіальна одиниця Естонської РСР з 26 вересня 1950 до 21 грудня 1962 року.

Географічні дані 
Площа району станом на 1955 рік — 1184 км2, чисельність населення на 15 січня 1959 року становила 29 816 осіб.

Адміністративний центр — місто Елва.

Історія 
26 вересня 1950 року в процесі скасування в Естонській РСР повітового та волосного адміністративного поділу утворений Елваський сільський район, який безпосередньо підпорядковувався республіканським органам. До складу новоутвореного району ввійшли місто Елва як адміністративний центр та 22 сільські ради: Аакреська, Пюгастеська, Елваська, Етсастеська, Кагуська, Камб'яська, Каммеріська, Кодіярвеська, Конґутаська, Аруська, Ниоська, Лукеська, Мееріська, Пуг'яська, Вігавуська, Уліласька, Курекюласька, Раннуська, Санґла-Йиесууська, Палупераська, Ринґуська, Валґутаська.

Після прийняття 3 травня 1952 року рішення про поділ Естонської РСР на три області Елваський район включений до складу Тартуської області. Проте вже 28 квітня 1953 року області в Естонській РСР були скасовані і в республіці знов повернулися до республіканського підпорядкування районів.

20 березня 1954 року відбулася зміна кордонів між районами Естонської РСР, зокрема Елваський район отримав 517 га від Тартуського району, які приєднані до Каммеріської сільради.

17 червня 1954 року розпочато в Естонській РСР укрупнення сільських рад, після чого в Елваському районі замість 22 залишились 11 сільрад: Аакреська, Елваська, Камб'яська, Конґутаська, Ниоська, Палупераська, Пуг'яська, Раннуська, Ринґуська, Санґласька та Уліласька.

24 січня 1959 року до Елваського району приєднані місто Отепяе та Отепяська й Пюгаярвеська сільські ради від скасованого Отепяського району. 3 вересня 1960 року Пюгаярвеська сільрада приєднана до Отепяської, а Санґласька — до Раннуської.

21 грудня 1962 року Елваський район ліквідований, а його територія поділена між районами Валґаським (місто Отепяе та Аакреська, Отепяська і частково Палупераська сільські ради) та Тартуським (місто Елва та Камб'яська, Конґутаська, Ниоська, Пуг'яська, Раннуська, Ринґуська, Уліласька, Елваська і частково Палупераська сільські ради).

Адміністративні одиниці

Друкований орган 
3 лютого 1951 року тричі на тиждень почала виходити газета «Uus Tee» (, «Новий шлях»), друкований орган Елваського районного комітету комуністичної партії Естонії та Елваської районної ради депутатів трудящих. Останній номер вийшов 12 травня 1962 року.

Примітки

Джерела 
 Eesti Entsüklopeedia
 Eesti NSV Teataja / Ведомости Эстонской ССР
 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Teataja / Ведомости Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической Республики

Елваський район
Райони Естонської РСР
Засновані в Європі 1950